

Лос-Аламос — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Лос-Аламос — переписна місцевість, штат Нью-Мексико

Див. також 
 Аламос